Коре́б () — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології:
 Кореб — син царя фригійців Мігдона.
 Кореб — юнак, який убив демона помсти Пойну, що пожирала в Аргосі дітей.
 Кореб — давньогрецький легендарний гончар, який вважається винахідником гончарного ремесла.
 Кореб — атлет VIII століття до н. е. з Еліди, переможець перших античних Олімпійських ігор з бігу.